Вевертон Перейра да Силва (; род. 13 декабря 1987, Риу-Бранку, штат Акри) — бразильский футболист, вратарь клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Ювентус» из своего родного города. В 19-летнем возрасте был замечен скаутами клуба «Коринтианс» и подписал с ним контракт, но в команде был только четвёртым вратарём. Несколько раз отдавался в аренду в клубы низших дивизионов, в том числе в составе «Оэсте» сыграл 15 матчей в чемпионате штата Сан-Паулу, а в составе «Америки» из Натала провёл 16 игр в Серии B.

В январе 2010 года вратарь покинул «Коринтианс» и подписал контракт с «Ботафого» из Рибейран-Прету, в его составе сыграл 22 матча в чемпионате штата. В мае того же года перешёл в «Португеза Деспортос», выступавшую в Серии В, и в сезоне 2011 вместе с командой стал победителем этого турнира, сыграв все 38 матчей. 20 мая 2012 года сыграл свой дебютный матч в Серии A в поединке против «Палмейраса».

31 мая 2012 года, после окончания двухлетнего контракта с «Португезой», перешёл в «Атлетико Паранаэнсе», также выступавший в Серии A. На протяжении нескольких сезонов является основным вратарём команды. В 2013 году стал финалистом Кубка Бразилии. Выступал в матчах Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В 2014 году стал капитаном своего клуба.

С 2018 года выступает за «Палмейрас» и в первый же год выиграл чемпионат Бразилии. В 2020 году помог своей команде стать чемпионом штата. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2020 сыграл во всех 13 матчах своей команды и помог ей выиграть трофей.

Карьера в сборной 
Незадолго до старта футбольного турнира Олимпиады-2016 включён в состав олимпийской сборной Бразилии, заменив травмированного Фернандо Прасса. В финале против сборной Германии в послематчевой серии пенальти отразил удар Нильса Петерсена, позволивший Бразилии впервые в истории стать олимпийскими чемпионами в мужском футболе.

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2020
  Чемпион штата Парана (1): 2016
  Чемпион Бразилии (1): 2018
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2011
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2020
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2013
  Финалист Примейра-лиги Бразилии (1): 2016
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2020, 2021
  Олимпийский чемпион (1): 2016
 Финалист Кубка Америки (1): 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Палмейрас»

Футболисты Бразилии
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Оэсте»
Игроки ФК «Америка» Натал
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Палмейрас»